Seznam korpusov z zaporedno številko 84.

Seznam 
 Pehotni
 84. strelski korpus (ZSSR)
 84. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi